|-
| (213701) 2002 TV288||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213702) 2002 TL297||||11 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213703) 2002 TQ357||||10 жовтня 2002||Обсерваторія Апачі-Пойнт||Слоанівський цифровий огляд неба
|-
| (213704) 2002 TJ368||||10 жовтня 2002||Обсерваторія Апачі-Пойнт||Слоанівський цифровий огляд неба
|-
| (213705) 2002 TQ377||||4 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (213706) 2002 UZ||2002 UZ||25 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (213707) 2002 UF17||||28 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (213708) 2002 UZ25||||30 жовтня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (213709) 2002 UP35||||31 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (213710) 2002 UK38||||31 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (213711) 2002 UQ38||||31 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (213712) 2002 UM64||||30 жовтня 2002||Обсерваторія Апачі-Пойнт||Слоанівський цифровий огляд неба
|-
| (213713) 2002 US67||||30 жовтня 2002||Обсерваторія Апачі-Пойнт||Слоанівський цифровий огляд неба
|-
| (213714) 2002 VP9||||1 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (213715) 2002 VY13||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213716) 2002 VG15||||6 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213717) 2002 VO19||||4 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (213718) 2002 VW38||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213719) 2002 VK46||||5 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (213720) 2002 VP48||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213721) 2002 VX51||||6 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (213722) 2002 VR52||||6 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213723) 2002 VC56||||6 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (213724) 2002 VU63||||6 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (213725) 2002 VV74||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213726) 2002 VJ80||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213727) 2002 VF92||||13 листопада 2002||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (213728) 2002 VV92||||11 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213729) 2002 VQ117||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213730) 2002 VT123||||14 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213731) 2002 VM124||||11 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213732) 2002 VS125||||14 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213733) 2002 VB136||||7 листопада 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (213734) 2002 VC136||||8 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213735) 2002 VL142||||5 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (213736) 2002 VQ145||||4 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (213737) 2002 WA2||||23 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (213738) 2002 WA4||||24 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (213739) 2002 WR6||||24 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (213740) 2002 WY21||||16 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (213741) 2002 WR28||||22 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (213742) 2002 WC29||||24 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (213743) 2002 XL3||||1 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213744) 2002 XT10||||3 грудня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (213745) 2002 XD46||||10 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213746) 2002 XX47||||10 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213747) 2002 XR48||||10 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213748) 2002 XE50||||10 грудня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (213749) 2002 XB62||||11 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213750) 2002 XE66||||12 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213751) 2002 XS66||||11 грудня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (213752) 2002 XM79||||11 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213753) 2002 XX115||||11 грудня 2002||Обсерваторія Апачі-Пойнт||Слоанівський цифровий огляд неба
|-
| (213754) 2002 YX18||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213755) 2003 AM2||||1 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213756) 2003 AX23||||4 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213757) 2003 AA50||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213758) 2003 AB51||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213759) 2003 AE60||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213760) 2003 AE65||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213761) 2003 AB66||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213762) 2003 AW66||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213763) 2003 AX79||||11 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213764) 2003 AQ80||||11 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213765) 2003 BD25||||25 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (213766) 2003 BS53||||27 січня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (213767) 2003 CF19||||8 лютого 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213768) 2003 CK20||||9 лютого 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (213769) 2003 CJ25||||11 лютого 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (213770) 2003 DK6||||23 лютого 2003||Астрономічна обсерваторія Юра||Мішель Орі
|-
| 213771 Johndee||||27 лютого 2003||Обсерваторія Клеть||KLENOT
|-
| (213772) 2003 DF13||||27 лютого 2003||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі, М. Кочер
|-
| (213773) 2003 DL13||||22 лютого 2003||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Джеймс Кессель
|-
| (213774) 2003 DK15||||26 лютого 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213775) 2003 DK17||||28 лютого 2003||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (213776) 2003 DZ18||||21 лютого 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (213777) 2003 EN10||||6 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213778) 2003 EE12||||6 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (213779) 2003 EP14||||6 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (213780) 2003 EW37||||8 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (213781) 2003 EB52||||11 березня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (213782) 2003 EV59||||13 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213783) 2003 FF||2003 FF||22 березня 2003||Обсерваторія Дезерт-Мун||Б. Стівенс
|-
| (213784) 2003 FY4||||25 березня 2003||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі
|-
| (213785) 2003 FZ4||||25 березня 2003||Обсерваторія Емеральд-Лейн||Лорен Болл
|-
| (213786) 2003 FJ5||||26 березня 2003||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (213787) 2003 FC11||||23 березня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (213788) 2003 FF11||||23 березня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (213789) 2003 FF27||||24 березня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (213790) 2003 FG31||||23 березня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (213791) 2003 FP31||||23 березня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (213792) 2003 FJ42||||30 березня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (213793) 2003 FT43||||23 березня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (213794) 2003 FT51||||25 березня 2003||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (213795) 2003 FA58||||26 березня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (213796) 2003 FH90||||29 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (213797) 2003 FN95||||30 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (213798) 2003 FK100||||31 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (213799) 2003 FK116||||23 березня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 213800 Stefanwul||2003 GO||2 квітня 2003||Обсерваторія Сен-Сюльпіс||Бернар Крістоф
|}

Див. також 
 Список астероїдів

213700